Valentin Hristov, haltérophile bulgare né en 1956
Valentin Hristov, haltérophile azerbaïdjanais d'origine bulgare né en 1994